Lamont ist der Familienname folgender Personen:

 Archibald Lamont (1907–1985), schottischer Geologe und Politiker
 Bruce Lamont, US-amerikanischer Musiker
 Charles Lamont (1895–1993), US-amerikanischer Filmregisseur sowie Drehbuchautor
 Daniel Scott Lamont (1851–1905), US-amerikanischer Kriegsminister
 Donal Lamont (1911–2003), nordirischer römisch-katholischer Bischof
 Duncan Lamont (1918–1978), britischer Schauspieler
 Duncan Lamont (Musiker) (1931–2019),  britischer Jazzmusiker
 Forrest Lamont (1881–1937), kanadischer Sänger und Musikpädagoge
 Johann Lamont (* 1957), schottische Politikerin
 Johann von Lamont (1805–1879), schottisch-deutscher Astronom

 Michèle Lamont (* 1957), US-amerikanisch-kanadische Soziologin
 Molly Lamont (1910–2001), britische Theater- und Filmschauspielerin
 Ned Lamont (* 1954), US-amerikanischer Politiker
 Norman Lamont (Baron Lamont of Lerwick; * 1942), britischer Politiker
 Peter Lamont (1929–2020), britischer Art Director, Production Designer und Set Decorator
 Robert P. Lamont (1867–1948), US-amerikanischer Politiker
 Ronald Lamont (* 1941), irischer Rugby-Union-Spieler
 Rory Lamont (* 1982), schottischer Rugby-Union-Spieler
 Sean Lamont (* 1981), schottischer Rugby-Union-Spieler
 Thomas William Lamont (1870–1948), US-amerikanischer Banker

Lamont ist der Name folgender Orte

in den Vereinigten Staaten:
 Lamont (Alaska) 
 Lamont (Arkansas) 
 Lamont (Hillsborough County, Florida) 
 Lamont (Florida), Jefferson County 
 Lamont (Idaho) 
 Lamont (Iowa) 
 Lamont (Kalifornien) 
 Lamont (Kansas) 
 Lamont (McCracken County, Kentucky) 
 Lamont (Perry County, Kentucky) 
 Lamont (Michigan) 
 Lamont (Mississippi) 
 Lamont (Nebraska) 
 Lamont (New York) 
 Lamont (Oklahoma) 
 Lamont (Pennsylvania) 
 Lamont (Tennessee) 
 Lamont (Texas) 
 Lamont (Washington) 
 Lamont (Wisconsin), im Lafayette County 
 Lamont (Town), Town(ship) im Lafayette County, Wisconsin 
 Lamont (Wyoming) 

in Kanada:
 Lamont (Alberta)

andere geographische Objekte:
 Lamont-Insel, im Franz-Josef-Land
 Lamont (Mondkrater), benannt nach Johann von Lamont

Siehe auch:
 Lamond
 Lamont Township
 Lamont-Doherty Earth Observatory